Rumpelt ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Rumpelt (1853–1916), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hedwig Rumpelt (1861–1937), deutsche Architekturmalerin
 Paul Rumpelt (1909–1961), Leiter der Abteilung XIV im Ministerium für Staatssicherheit
Siehe auch:
 Rumpolt